Het boek, zie De Apenplaneet
De oorspronkelijke film, zie Planet of the Apes (1968)
De remake uit 2001, zie Planet of the Apes (2001)
De reboot uit 2011, zie Rise of the Planet of the Apes
Het tweede deel uit 2014, Dawn of the Planet of the Apes
Het derde deel uit 2017, War for the Planet of the Apes
Een 14-delige televisieserie uit 1974, zie Planet of the Apes (televisieserie)